Rauhajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rauhajärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Rauhajärvi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar